Сабака:

 «Сабака» — российская музыкальная группа.
 Сабака — река в России.

См. также 
 Собака (значения)